The Airship — дебютный студийный альбом, выпущенный музыкальным проектом Port Blue на лейбле Port Blue Productions 13 сентября 2007 года.

Об альбоме 
Музыкальный ресурс The Silent Ballet даёт следующую характеристику этого альбома:

«"The Airship" являет собой хороший вкус непринуждённой, расслабляющей музыки. Не слишком ограничиваясь фоновой музыкой, и не впадая в категорию dub/chillout, это действительно IDM-альбом, который пытается звучать спокойно и уравновешенно, как эмбиент-работа.»

Список композиций

Примечания

Ссылки